Silla steht für:

 Silla, altkoreanisches Reich
 Silla (Assyrien), in der Antike Fluss in Sittacene in Assyrien
 Silla (Fluss) in der Toskana und Emilia-Romagna
 Silla (Lääne-Nigula), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Lääne-Nigula
 Silla (Saaremaa), ein Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa
 Silla (Rapper) (* 1984), deutscher Rapper
 Silla (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Sulla (Cognomen), andere Schreibweise Sylla oder Silla (bekanntester Namensträger: Lucius Cornelius Sulla Felix)

Silla ist der Familienname von:
 Erich Silla (1925–2002), österreichischer Politiker
 Felix Silla (1937–2021), italienischer Schauspieler
 Virginie Besson-Silla (* 1972), kanadisch-französische Filmproduzentin

Siehe auch:
 La-Silla-Observatorium
 Lucio Cornelio Silla (Oper von Händel)
 Lucio Silla (Oper von Mozart)
 Sila
 Sillah
 Sylla